Лос Темпоралес има више значења:

 Лос Темпоралес, Хорхе Луис Флорес Хименез (Мускиз), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лос Темпоралес (Рамос Ариспе), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лос Темпоралес (Салтиљо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лос Темпоралес (Камарго), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Темпоралес, Ранчо лос Ваљес (Сан Франсиско де Кончос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Темпоралес (Салинас Викторија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Темпоралес (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику